Такмичење у пливању у дисциплини 100 метара делфин стилом за жене на Светском првенству у пливању 2015. одржало се у два дана 2. августа (квалификације и полуфинале) и 3. августа (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Казањске арене у граду Казању (Русија).

За трке је било пријављено укупно 70 такмичарки из 57 земаља. Титулу светског првака из 2013. са успехом је одбранила шведска пливачица Сара Шестрем која је поред освајања златне медаље у два наврата „поправљала“ светски рекорд. Шестремова је у полуфиналу пливала 55,74 секунде (што је за 24 стотинке боље од старог рекорда), да би у финалу границу светског рекорда спустила за још десет стотих делова секунде, на 55,64 секунце.

Сребрну медаљу освојила је репрезентативка Данске Жанете Отесен, док је бронзана медаља припала Лу Јинг из Кине.

Представница Босне и Херцеговине Амина Кајтаз наступила је у квалификацијама где је заузела 48. место испливавши трку у времену од 1:03,39 минута.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Швеђанка Сара Шестрем је у два наврата обарала светски рекорд у овој дисциплини:

Земље учеснице 
За трке на 100 метара делфин стилом било је пријављено укупно 70 такмичарки из 57 земаља, а свака од земаља могла је да пријави максимално два такмичара по утрци.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Квалификације 
У квалификацијама се пливало у 7 квалификационих групе, а сваку од група чинило је по 10 пливачица. Пласман у полуфинале обезбедило је 16 такмичарки које су у квалификацијама оствариле најбоља времена.

Квалификационе трке пливане су 2. августа у јутарњем делу програма, са почетком прве трке у 9:30 по локалном времену.

Распливавање за полуфинале
Због идентичног граничног времена за пласман у полуфинале такмичарке из Велике Британије и Египта су пливале једна против друге за последње место у полуфиналу. Трка је пливана истог дана када и квалификације, у јутарњем делу програма у 11:56 по локалном времену.

Напомена: КВ - квалификација; НР - национални рекорд; НН - није наступила

Полуфинала 
Полуфиналне трке пливане су у вечерњем делу програма 2. августа са почетком у 17:32 по локалном времену.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Напомена: КВ - квалификација; СР - светски рекорд; Инге Декер је одустала од додатног распливавања за финале.

Финале 

Финална трка пливана је 3. августа са почетком у 17:40 по локалном времену.

Напомена: СР - светски рекорд

Види још 
 Пливање
 Светско првенство у пливању 2015.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2015.